Diospyros dubia är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Adolph Daniel Edward Elmer och Elmer Drew Merrill. Diospyros dubia ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
dubia